Landcode voor Andorra
Automotive Navigation Data, een Nederlands bedrijf
AND-poort, een logische poort